Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wizualnej inSPIRACJE – festiwal interdyscyplinarny odbywający się w Szczecinie od roku 2005. Organizatorem imprezy jest stowarzyszenie Make It Funky Production oraz Dom Kultury Klub 13 Muz. Pomysłodawcą festiwalu jest Krzysztof Ked Olszewski. Festiwal porusza problemy współczesnej sztuki kierując się co roku myślą przewodnią.

Festiwal jest wydarzeniem artystycznym promującym Szczecin w walce o status Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2016.

Edycje

2011 
 Edycja : 7
 Temat przewodni: paradise]
 Czas: 09 czerwca - 12 czerwca 2011

2010 
 Edycja : 6
 Temat przewodni: glamour
 Czas: 18 - 21.03.2010

2009 

 Edycja: 5
 Temat przewodni: przestrzeń
 Czas: 19 - 22 marca 2009

2008 

 Edycja: 4
 Temat przewodni: sacrum – profanum
 Czas: 13 - 16 marca 2008

Wybrane wystawy:
 Robert Rumas / Adam Witkowski / Daniel Muzyczuk - „Lektury obowiązkowe” - Akcja happeningowa w Radiu Szczecin
 Arti Grabowski - „* * *” - Schron pod dworcem, podziemne trasy Szczecina
 Piotr Kurka - „Love is a Dog from Hell” - Miejska Galeria Sztuki 13 muz
 Łódź Kaliska - „Alementarz” - Muzeum Narodowe, Muzeum Sztuki Współczesnej | „Chińczycy oglądają reklamę Atlasa Sztuki” - Willa Lentza, Galeria Amfilada
 Piotr Jedwabny - „Niedziela” - Willa Lentza, Galeria Amfilada
 Michał Stachyra - „Pożegnanie” - Klub Storrady, w piwnicy Domku Grabarza
 Michał Brzeziński - „Influence” - Zamek Książąt Pomorskich, Sala Mirosławy
 Agnieszka Tomaszczuk-Rosołowska / Zbigniew Tomaszczuk - „sacrum – profanum” - Zamek Książąt Pomorskich, Galeria Świętoborzyców

Wystawy zbiorowe:
 Temat: Poza dobrem i złem
 Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich, Galeria Północna
 Kuratorzy: Jarosław Lubiak, Kamil Kuskowski, Zbigniew Sejwa
 Jarosław Lubiak | „Sztuka poza dobrem i złem. Postludium do filozofii przyszłości?”

Artyści:
 Olaf Brzeski - „Pokojowe historie”
 Dorota Chilińska - „Har-magedon”
 Tatiana Czekalska / Leszek Golec - „św. Franciszek”
 Hubert Czerepok - „Terminator 4”
 Wojciech Duda - „Dignitas”
 Paweł Hajncel - „Alleluja, alleluja”
 Elżbieta Jabłońska - „Czy twój umysł jest pełen dobroci?”
 Paweł Kaszczyński - „Hooligans”
 Tomasz Kozak - „Lekcja lucyferyczna”
 Katarzyna Kozyra - „Tribute to Gloria Viagra”
 Leszek Knaflewski - „Gut mit uns”
 Dominik Lejman - „Przekażcie sobie znak pokoju”
 Zbigniew Liberaa - „Perseweracja mistyczna”
 Monika Mamzeta - „geneologia/ginealogia (blizna po matce)”
 Marta Pszonak - „INRI”
 Jadwiga Sawicka - „obiecanki cacanki” | „zero przyjemnosci” | „karac” | „uciekaj” | „zebys zdechł”
 Zbigniew Sejwa - „Dawid”
 Aleksandra Ska - „Nim”
 Supergrupa Azorro - „Czy artyście wszystko wolno?”
 Marek Zygmunt - „Oczekując na Mahometa”

 Temat: Elemental - video screening
 Miejsce: Klub 13 Muz, Sala Kominkowa
 Kuratorzy: Michał Brzeziński
 Michał Brzeziński | „Elemental - video screening”

Artyści:
 Dominik Pabis - „Gra” - Klub 13 Muz, Sala Kominkowa
 Bergamot - „Życie organiczne” - Klub 13 Muz, Sala Kominkowa
 Józef Robakowski - „Idę” - Klub 13 Muz, Sala Kominkowa
 Kamil Smuga - „Azyl” - Klub 13 Muz, Sala Kominkowa
 Rogulus - „Obszar śnienia” - Klub 13 Muz, Sala Kominkowa
 Andrzej Dudek-Dürer - „CONSTANTLY CHANGING” - Klub 13 Muz, Sala Kominkowa
 Józef Piwkowski - „Deja vu” - Klub 13 Muz, Sala Kominkowa
 Yannick dangin leconte - „In broken english” - Klub 13 Muz, Sala Kominkowa
 Michał Brzeziński - „€” - Klub 13 Muz, Sala Kominkowa
 Alicja Żebrowska - „Regresja” - Klub 13 Muz, Sala Kominkowa
 Wspólnota Leeżeć - „Młode słońce w łonie” - Klub 13 Muz, Sala Kominkowa

Impreza towarzysząca:
 60 wystawa Galerii Bezdomnej | 17 - 22 marca 2008 - dawny zakład fryzjerski w pawilonach handlowych przy al. Jana Pawła 50 (d. Jedności Narodowej)

2007 

 Edycja: 3
 Temat przewodni: pamięć
 Czas: 15 - 18 marca 2007

Wybrane wystawy:
 Lech Majewski - „krew poety” - Muzeum Narodowe
 Harald Scherz - „teraz” - Zamek Książąt Pomorskich, Galeria Gotycka
 Jerzy Lewczyński - „Pamięć fotografii” - Zamek Książąt Pomorskich, Galeria Elżbietańska
 Katharina Razumowsky - „Lustra” - Zamek Książąt Pomorskich, Galeria Gotycka
 Oliver Scholten - „Fragmenty” - Galeria Fot Art
 Tomek Sikora - „Przejrzystość rzeczy” - Muzeum Narodowe

Pokaz filmów:
 Lech Majewski - „Szklane Usta” (Prapremiera) | „Wojaczek” | „Więzień Rio” | „Ewangelia według Harry’ego” | „Angelus” | „Basquait – Taniec ze śmiercią” | „Ogród rozkoszy ziemskich” | „Rycerz” | „Pokój saren” | „Lot świerkowej gęsi” | „Zwiastowanie” - Zamek Książąt Pomorskich, Kino Zamkowe

Impreza towarzysząca:
 50 wystawa Galerii Bezdomnej | 17 - 24 marca 2007 - kamienica SCR przy ul. Bogusława 49

2006 

 Edycja: 2
 Czas: 30 marca - 2 kwietnia 2006

Wybrane wystawy:
 Stanisław J. Woś - „Przenikanie” - Galeria ZPAP Kierat 1
 Robo Kocan - „Żywoty starego gramofonu”, „Zdarzenia nocnej lampy”, „Cienie duchów” - Galeria Fot Art
 Grzegorz Przyborek - „Thanatos”, „Utopie” - Muzeum Narodowe

Inne:
 Grzegorz Przyborek / Robo Kocan / Stanisław J. Woś - prelekcje i wykłady

Impreza towarzysząca:
 36 wystawa Galerii Bezdomnej | 1 - 8 kwietnia 2006 - budynek CEZAS, ul. Rayskiego 1, róg al Wyzwolenia

2005 

 Edycja: 1
 Czas: 18 marca - 15 kwietnia 2005

Wybrane wystawy:
 Wojciech Prażmowski - wykład otwarty Wokół fotografii kreacyjnej - Książnica Pomorska

Impreza towarzysząca:
 28 wystawa Galerii Bezdomnej | 9 - 16 kwietnia 2005 - dawny bar "Extra", al. Niepodległości 26

Kampania Społeczna 

W ramach IV Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Wizualnej inSPIRACJE (2008) wypuszczona została seria czekoladek w opakowaniach z hasłem: „I LOVE China, I LOVE Pekin”..

Statystyka 
Wszystkie dane dotyczące ilości odwiedzających wystawy w poszczególnych latach zostały oszacowane na podstawie informacji uzyskanych od przedstawicieli gospodarzy wystaw.

 2008 - zwiedzających wystawy w ciągu miesiąca: 108 tys.
 2007 - zwiedzających wystawy w ciągu miesiąca: 72 tys.
 2006 - zwiedzających wystawy w ciągu miesiąca: 45 tys.
 2005 - zwiedzających wystawy w ciągu miesiąca: 11,5 tys.

Linki zewnętrzne 

 https://web.archive.org/web/20191006075230/http://inspiracje.art.pl/
 http://galeriabezdomna.art.pl
 http://www.klub13muz.pl
 http://www.szczecin.pl
 http://www.szczecin2016.pl

Przypisy 

Festiwale w Szczecinie
Inspiracje